BiH:
 Hrvaćani (Kotor Varoš, BiH), naselje u općini Kotor Varoš
 Hrvaćani (Prnjavor, BiH), naselje u općini Prnjavor